Mission (meubels), een meubilairstijl

Plaatsen 
 Mission (Brits-Columbia)
 Mission (Calgary)
 Mission (Kansas)
 Mission (Oregon)
 Mission (South Dakota)
 Mission (Texas)
 Mission District (San Francisco, Californië)

En ook:
 Brevig Mission (Alaska)
 Dwight Mission (Oklahoma)
 Russian Mission (Alaska)
 Todd Mission (Texas)

Zie ook 
 Mission-stijl (doorverwijspagina)